Le karatchaï balkar ( ou ) est une langue turque parlée par les Karatchaïs et les Balkars. La langue se subdivise en deux dialectes : Le karatchaï baksan tcheguem qui prononce deux phonèmes  et , et le balkar, qui prononce les phonèmes correspondants  et .

Alphabet

Alphabet alternatifs

Nombres

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Chodiyor Doniyorov et Saodat Doniyorova, Parlons Karatchaï-Balkar, Paris, Harmattan, 2005, .

Articles connexes 
 Les Karatchaïs
 Les Balkars
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues altaïques
 Langues turciques
 Langues kiptchak
 Langues par zone géographique
 Langues du Caucase
 Mouradine Olmez, écrivain dont la pièce Le Sang et la Cendre est la première traduction du balkar publiée en France.

Liens externes 
 
 
 
 
  Informations sur la langue karatchaï balkar et son peuple (en russe et karatchaï balkar)

Inventaire de langues
Langue kiptchak
Langue en Russie
Langue au Caucase